Armand Desmet, ciclista belga (1931), fratello di Roger e padre di Tom.
Gérard Desmet, ciclista belga (1907), zio di Gilbert.
Gilbert Desmet, ciclista belga (1931), nipote di Gilbert.
Gilbert De Smet, ciclista belga (1936).
Gustaaf De Smet, ciclista belga (1935).
Philippe Desmet, calciatore belga (1958);
Roger Desmet, ciclista belga (1920), fratello di Armand e zio di Tom.
Tom Desmet, ciclista belga (1969), figlio di Armand e nipote di Roger.